Osoby o tym nazwisku:
 Bruce Pandolfini – amerykański szachista
 Egisto Pandolfini – włoski piłkarz
 Gianfranco Pandolfini – włoski piłkarz wodny
 Niccolò Pandolfini – rzymskokatolicki duchowny
 Tullio Pandolfini – włoski piłkarz wodny